La Dinastía VII o Séptima Dinastía comienza c. 2171 a. C., y es considerada el inicio del Primer periodo intermedio de Egipto, aunque es cuestionada por muchos egiptólogos respecto a su posible cronología e incluso algunos de ellos dudan de su misma existencia.

Las dinastías VII, VIII, IX, X y el primer periodo de la XI se agrupan bajo del título de Primer periodo intermedio de Egipto.

Historia 
Manetón comentó, según Julio Africano, que la dinastía se compuso de "70 reyes de Menfis, reinando 70 días". Eusebio de Cesarea ofrece un relato ligeramente diferente. Nos habla de una dinastía VII que consistió en "cinco reyes de Menfis, que reinaron por 75 días" (75 años en la versión armenia).

Podría tratarse de jefes de la revolución social que, tras abolir la monarquía de Menfis, tomaron el poder por un breve tiempo.

Pudiera referirse a reyezuelos preponderantes durante un breve período, más que a una auténtica dinastía. Podría también ser un consejo temporal de mandatarios, constituido en un periodo de dificultades políticas o económicas, a consecuencia de las malas cosechas. Tal vez fue una época de continuas luchas con cambios constantes de gobernantes.

Gobernantes de la dinastía VII 
 Hipótesis sugerida por algunos egiptólogos.

Titulatura de los Mandatarios 
Las únicas fuentes que disponemos son la Lista Real de Abidos y algunos datos arqueológicos.

Cronología 

 Véase: Cronología del Antiguo Egipto

Otras hipótesis 

La Historia del Antiguo Egipto de Oxford, incluye a la séptima y octava dinastías como parte del Imperio Antiguo de Egipto.

Referencias 
Notas

Referencias digitales
 (en inglés) http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//Welcome.html
 (en inglés) http://www.narmer.pl/indexen.htm
 (en inglés) http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/pharaohs.html
 (en alemán) http://www.eglyphica.de/egpharaonen/inhalt/inhalt.html
 (en francés) https://web.archive.org/web/20090618165908/http://2terres.hautesavoie.net/cegypte/texte/chronolo.htm

Bibliografía 
 Padró, Josep: Historia del Egipto farónico, Alianza Editorial, ISBN 84-206-8190-3

Enlaces externos 

 Genealogía, Reyes y Reinos: Dinastía VII de Egipto

 0
Dinastia 07

de:Erste Zwischenzeit (Ägypten)#7. Dynastie